Guillén puede referirse a:

Lugares 

 Guillén (apellido) apellido de origen español.
 Guillén (España), parroquia española del municipio de Becerreá, provincia de Lugo, Galicia.

Títulos de obras

 Guillén el del son entero, disco de Xulio Formoso.